

Astronomia 
 1999 Hirayama – asteroide della fascia principale

Persone 
 Hideyuki Hirayama (1950) – regista giapponese
 Kiyotsugu Hirayama (1874-1943) – astronomo giapponese
 Koichiro Hirayama (1946) – lottatore giapponese
 Michiko Hirayama (1923-2018) – soprano giapponese
 Peter Takaaki Hirayama (1924) – vescovo cattolico giapponese
 Seigō Hirayama (1934) – avvocato giapponese
 Shin Hirayama (1867-1945) – astronomo giapponese
 Sōta Hirayama (1985) – calciatore giapponese
 Tomonori Hirayama (1978) – calciatore giapponese
 Tōru Hirayama (1929-2013) – regista e produttore televisivo giapponese
 Yu Hirayama (1985) – giocatore di badminton giapponese
 Yūji Hirayama (1969) – arrampicatore giapponese